Ботево — название населённых пунктов.

Болгария 
 Ботево — село в Видинской области.
 Ботево — село в Врачанской области.
 Ботево — село в Варненской области.
 Ботево — село в Монтанской области.
 Ботево — селов в Ямболской области.

Объекты, названные в честь Христо Ботева